Scallan ist der Familienname von

Eugene Kevin Scallan (1893–1966), südafrikanischer Botschafter
Hugh Scallan (1851–1928), irischer Missionar und Botaniker
Thomas Scallan, kanadischer Titularbischof